Brodie kan som auktorsförkortning betyda:

 Edmund Darrell Brodie III
 Peter Bellinger Brodie
 David Arthur Brodie

Robotskapade auktorsförkortningar